La Coupe UEFA 2000-2001 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2000-2001, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales. 

La compétition a vu la victoire de Liverpool qui l'a emporté sur le Deportivo Alavés en finale.

C'est la troisième coupe de l'UEFA remportée par les Reds de Liverpool et c'est la toute première fois que le Deportivo Alavés atteint la finale d'une compétition européenne.

Tour préliminaire

Premier tour 

 (*)  - Match retour joué au Stade Ernst Happel de Vienne sur terrain neutre (& non à Belgrade) par mesure de sécurité

Deuxième tour 

 (*)  - Le match retour entre le Celta Vigo et l'Étoile rouge de Belgrade se termine sur le score de 5-3 en faveur du Celta. Mais l'Étoile rouge ayant aligné deux joueurs suspendus, le match est donné gagnant pour le Celta sur le score forfaitaire de 3-0. Cette décision sur tapis vert est sans conséquence sur la qualification, le score initial qualifiait en effet déjà le Celta Vigo.

Seizièmes de finale 
Les vingt-quatre vainqueurs du deuxième tour ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Huitièmes de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Quarts de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Demi-finales 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Finale

Voir aussi 

 Ligue des Champions 2000-2001
 Coupe Intertoto 2000

Saison 2000-2001 de football
Ligue Europa
Football M2